Prozelo é uma designação comum a várias coisas:

 Prozelo - freguesia no concelho de Amares, Portugal
 Prozelo - freguesia no concelho de Arcos de Valdevez, Portugal

Desambiguação